Schweimler ist der Name von